Salomonsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Salomonsohn (1831–1919), Bankier
 Arthur Salomonsohn (1859–1930), deutsch-jüdischer Bankier
 Georg Solmssen (eigentlich Georg Salomonsohn; 1869–1957), deutscher Bankier
Siehe auch
Salomonsen
Salomonson